Велев () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Велев, Велко (род. 1948) — болгарский легкоатлет, метатель диска.
 Велев, Стефан (род. 1989) — болгарский футболист, полузащитник.